Die Bredeney Ladies Open 2016 waren ein Damen-Tennisturnier in Essen. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 5. bis 11. Juni 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Essen